|-
| (36601) 2000 QS138||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36602) 2000 QS139||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36603) 2000 QY141||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36604) 2000 QP142||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36605) 2000 QT142||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36606) 2000 QL143||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36607) 2000 QS143||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36608) 2000 QY143||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36609) 2000 QD144||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36610) 2000 QR144||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36611) 2000 QF145||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36612) 2000 QQ145||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36613) 2000 QW145||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 36614 Салтіс (Saltis)||||27 серпня 2000||Стокгольмська обсерваторія||Алексіс Брандекер
|-
| (36615) 2000 QL149||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36616) 2000 QZ149||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36617) 2000 QJ150||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36618) 2000 QB151||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36619) 2000 QE151||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36620) 2000 QM151||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36621) 2000 QN151||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36622) 2000 QE152||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36623) 2000 QS155||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36624) 2000 QA157||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36625) 2000 QT158||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36626) 2000 QN160||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36627) 2000 QM165||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36628) 2000 QV165||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36629) 2000 QJ168||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36630) 2000 QU170||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36631) 2000 QZ170||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36632) 2000 QB171||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36633) 2000 QG171||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36634) 2000 QP173||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36635) 2000 QX173||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36636) 2000 QP176||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36637) 2000 QB179||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36638) 2000 QO179||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36639) 2000 QC183||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36640) 2000 QR184||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36641) 2000 QY185||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36642) 2000 QU186||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36643) 2000 QW188||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36644) 2000 QR189||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36645) 2000 QV189||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36646) 2000 QZ191||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36647) 2000 QD192||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36648) 2000 QM195||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36649) 2000 QR195||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36650) 2000 QJ198||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36651) 2000 QR198||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36652) 2000 QY198||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36653) 2000 QF200||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36654) 2000 QD202||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36655) 2000 QL202||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36656) 2000 QS202||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36657) 2000 QY202||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36658) 2000 QG204||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36659) 2000 QB205||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36660) 2000 QF206||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36661) 2000 QB208||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36662) 2000 QT208||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36663) 2000 QY210||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36664) 2000 QN211||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36665) 2000 QO211||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36666) 2000 QA212||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36667) 2000 QX212||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36668) 2000 QC216||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36669) 2000 QH217||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36670) 2000 QM217||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36671) 2000 QR217||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 36672 Сіді (Sidi)||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36673) 2000 QG221||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36674) 2000 QA222||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36675) 2000 QE222||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36676) 2000 QG222||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36677) 2000 QO224||||26 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36678) 2000 QJ228||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36679) 2000 QH231||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36680) 2000 RK1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36681) 2000 RQ1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36682) 2000 RZ1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36683) 2000 RG2||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36684) 2000 RJ2||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36685) 2000 RC3||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36686) 2000 RH4||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36687) 2000 RR4||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36688) 2000 RU4||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36689) 2000 RM5||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36690) 2000 RD7||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36691) 2000 RH7||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36692) 2000 RH10||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36693) 2000 RT14||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36694) 2000 RT15||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36695) 2000 RB16||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36696) 2000 RX16||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36697) 2000 RC17||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36698) 2000 RN17||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36699) 2000 RQ17||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36700) 2000 RT17||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36600